Параграф 78:
 Параграф 78 (фильм) — фильм.
 Параграф 78 (игра) — компьютерная игра, продолжение фильма.